Xavier Louy est né à Paris le 16 avril 1947.

Biographie 
C’est l’Institut d’Etudes Politiques de Paris qu’il intègre en 1967, en même temps que la faculté de Paris 1 Assas en sciences économiques.

Devenu président national du Club Jeune France, il est appelé au cabinet du Premier Ministre Jacques Chaban-Delmas en 1971 au sein de l’équipe économique. En juillet 1972, à la suite de la démission de Jacques Chaban-Delmas, il accompagne Christian Gérondeau dans la mise en place de la Délégation à la Sécurité Routière où il aura plus particulièrement en charge les statistiques et la sécurité des deux-roues. Pendant quelques années, il cumulera cette fonction avec des responsabilités au cabinet du Directeur de la Sécurité Civile.

A la fin de l’année 1976, il quitte la fonction publique et après un bref passage à la direction des Cycles Peugeot auprès de Bertrand Peugeot, il lui est proposé en mai 1977 de rejoindre la société du Tour de France en qualité de directeur-adjoint aux côtés de Jacques Goddet et de Félix Lévitan.

En 1998, avec Jean-Jacques Descamps, ancien Secrétaire d’Etat au Tourisme et député-maire de Loches,  il participe activement à la création des "Plus Beaux Détours de France" dont il est toujours délégué général, poursuivant ainsi chaque année d’autres tours de France.

Reprenant la plume, Xavier LOUY va publier successivement plusieurs ouvrages : "Sauvons le Tour !" (2007 – Editions Prolongations) ; "France-sur-Mer, un empire oublié",  avec le député du Tarn, Philippe Folliot (2009 – Editions du Rocher) ; "La France s’écrit en Capitales" avec une préface de Pierre Bonte (2011 – Editions du Rocher) ; "Parlons Tourismes" (2012 – Editions du Rocher) ; "Parions France !" (2014 – Editions du Cherche-Midi) ; "L’Empire des anneaux" (2017 - Editions du Net) ; "30 mai 68" (2018 – Editions L’Harmattan).

Il est l’initiateur du projet de JetCycle – un pédalo à foils – développé par l’IUT d’Annecy et commercialisé depuis l’été 2021.

Références 

Naissance à Paris
Naissance en avril 1947
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris